GSAT ist eine Reihe von geostationären indischen Kommunikationssatelliten. Die Satelliten basieren auf Indiens Satellitenbussen I-1000 (I-1K), I-2000 (I-2K), I-3000 (I-3K) bzw. I-6000 (I-6K). Einige der Satelliten gehören zum Insat-System.

Alle bis 2020 gestarteten GSAT-Satelliten wurden direkt von der indischen Weltraumbehörde ISRO betrieben und von dem Staatsunternehmen Antrix vermarktet. Der im Juni 2022 gestartete Satellit GSAT-24 fällt erstmals in die Zuständigkeit des neu gegründeten ISRO-Unternehmens New Space India Limited (NSIL).

Liste der Satelliten

Anmerkungen zu einzelnen Satelliten 
 GSAT-1: Der Satellit erreichte nicht die vorgesehene Umlaufbahn, da die russische 12KRB-Oberstufe nur 698 anstelle der geplanten 710 Sekunden brannte. Der Satellit verbrauchte anschließend einen Großteil seines eigenen Treibstoffes, um seine Lage zu stabilisieren. Als Nutzlast trug der 1540 kg schwere Satellit drei C-Band- (zwei mit 50 Watt und einer mit 10 Watt Ausgangsleistung) und zwei S-Band-Transponder mit je 70 Watt Leistung. Die vorgesehene Lebensdauer betrug drei Jahre. Der Satellit wurde für Versuche zur Übertragung digitaler Informationen (Audiosignale, Internet, Digitalfernsehen) verwendet.
 GSAT-2: Als Nutzlast trug der 1825 kg schwere Satellit vier C-Band- und zwei Ku-Band-Transponder. Der Satellit trug daneben noch wissenschaftliche Experimente darunter Sensoren zur Messung der solaren Röntgenstrahlung.
 GSAT-3: Als Nutzlast trug der 1950 kg schwere Satellit sechs C-Band- und sechs Ku-Band-Transponder (mit 1,2-m-Multibeam-Antenne). Die vorgesehene Lebensdauer betrug sieben Jahre.
 GSAT-7: Militärischer Kommunikationssatellit mit C-, S-, Ku- und UHF-Band-Transpondern
 GSAT-8: 18 Ku-band-Transponder, 2 BSS-Transponder, GAGAN-System
 GSAT-12: 12 C-Band-Transponder

Positionen

Weblinks 
 
 Geostationary satellites auf N2YO.com

Einzelnachweise 

 
Abkürzung